Dit is de wereldranglijst van oktober 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 oktober 2009.

Mannen 10